Aubergine (plant), een plant waarvan de vrucht wordt gegeten
 Aubergine (kleur), de kleur van de vrucht van de plant aubergine
 Aubergine (restaurant), een restaurant in Steyl 
 Achille Aubergine, een personage uit de James Bondfilm "A View to a Kill"
 🍆, het unicode-karakter voor de aubergine, ook gebruikt om een penis aan te duiden